Ahluwalia ist der Familienname folgender Personen:

 Ashim Ahluwalia (* 1972), indischer Filmregisseur
 Jassa Ahluwalia (* 1990), britischer Schauspieler
 Jitendarjit Singh Ahluwalia (* 1955), indischer Reiter
 Kiranjit Ahluwalia (* 1955), indische Auswanderin und Mörderin
 Surendrajeet Singh Ahluwalia (* 1951), indischer Politiker